Фатья́нов — фамилия.

Известные носители:
 Фатьянов, Андрей Ефремович (1906—1942) — участник Великой Отечественной войны.
 
 Фатьянов, Владимир Михайлович (род. 1954) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Фатьянов, Михаил Иванович (1917—1973) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.